Sezon 2013/2014 był 25. sezonem Umaglesi Liga - najwyższej klasy rozgrywkowej na Gruzji w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 10 sierpnia 2013 a zakończyły się 17 maja 2014. Liga liczyła 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna , po raz ostatni obronić tytuł stołecznej drużynie udało się 15 lat temu. Sezon podzielony był na dwie części: fazę zasadniczą w której wszystkie 12 zespołów rywalizowało ze sobą systemem kołowym, a po jej zakończeniu drużyny podzielone zostały na dwie grupy (mistrzowską i spadkową) liczące 6 zespołów w których rywalizowano tą samą metodą z zachowaniem punktów zdobytych w fazie zasadniczej.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki spotkań

Faza finałowa

Grupa mistrzowska

Tabela

Wyniki spotkań

Grupa spadkowa

Tabela

Wyniki spotkań

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w Gruzji
2014 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji